Een schema is in het algemeen een specifiek, goed gedocumenteerd en consistent plan. Het woord schema stamt van het Griekse "σχήμα" ("schèma"), wat vorm of meer algemeen plan betekent. Het meervoud van schema is schema's, maar soms wordt nog de oorspronkelijk Griekse meervoudsvorm schemata gebruikt. 

Het begrip schema heeft meerdere betekenissen:
 diagram, algemeen een visualisatie
 In het algemeen in de wetenschap een model: zie model (wetenschap)
 schema (Kant), in de filosofie van Immanuel Kant een categorie van pure, niet-empirische concepten omtrent empirische zintuiglijke impressie
 schema (logica),  in de logica, een regel van recursie die een verzameling van (meestal oneindige) statements beschrijft
 In de informatica een model
 XML Schema, een wijze van definitie van de structuur, de inhoud, en tot op zekere hoogte de semantiek van XML-documenten
 databaseschema, een beschrijving van de structuur van een database of een directory. Hierbij onderkent men:
 conceptueel datamodel, conceptueel schema, een kaart van concepten en hun relatie
 logisch schema, een kaart met entiteiten, hun eigenschappen en relaties
 datamodel, fysisch schema, een specifieke implementatie van een logisch schema
 genetisch algoritme
 In de psychologie en cognitiewetenschap een mentale structuur die enige aspecten van de wereld representeert
 In de hogere wiskunde, meer bepaald de algebraïsche meetkunde, een abstractie van het begrip algebraïsche variëteit: zie schema (wiskunde)
 In de elektrotechniek een grafische voorstelling van een elektrische installatie, een elektronische schakeling: zie schema (elektriciteit)
 In de elektronica een grafische voorstelling van een elektronisch circuit: zie schema (elektronica)

Dieren
 Schema (geslacht), een geslacht vliegen uit de familie oevervliegen

Afbeelding